Akrotiri i Dekélia, bases sobiranes del Regne Unit a Xipre.
 Badia d'Akrotiri, badia del sud de Xipre.
 Península d'Akrotiri (Xipre), envoltada per la Badia d'Akrotiri i la Badia d'Episkopi.
 Akrotiri (Xipre), vila de les bases sobiranes d'Akrotiri i Dekélia.
 Llac d'Akrotiri, llac salat de les bases sobiranes d'Akrotiri i Dekélia.
 RAF Akrotiri, base militar britànica de la Royal Air Force a Xipre.
 Akrotiri (Creta), una península i vila de l'illa de Creta, al sud de Grècia.
 Akrotiri (Santorí), un jaciment arqueològic de l'edat de bronze a l'illa de Santorí, associat amb la civilització minoica.